Die Einband-Europameisterschaft 1986 war das 34. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 29. November bis zum 1. Dezember 1985 in Dülmen statt. Die EM zählte zur Saison 1985/86. Es war die siebte Einband-Europameisterschaft in Deutschland.

Geschichte 
Nachdem sich Raymond Ceulemans der 1985 neu gegründeten BWA angeschlossen hatte wollte er eigentlich keine anderen Turniere mehr spielen. Nur durch die Bekanntschaft mit dem Turnierleiter in Dülmen sagte er als Titelverteidiger für diese EM zu und spielte dann seine letzte Europameisterschaft im Einband. In einem sehr gut besuchten Turnier mit TV Live-Übertragungen vom Halbfinale und vom Finale kam es im Finale zum Aufeinandertreffen der beiden besten Einbandspieler der letzten 20 Jahre. Es war das achte Mal. Das Finale war dann auch sehr hart umkämpft. In 13 Aufnahmen hatte dann Ceulemans seinen Freund Ludo Dielis mit 150:102 besiegt. Er wurde zum 13. Mal Titelträger. Das ist der bis heute bestehende Rekord. Auch für Dielis war es die letzte Einband-EM. Im Spiel um Platz drei war dann die Jugend am Zug. Hier gewann der Bozener  Marco Zanetti gegen Fonsy Grethen mit 150:116 in 17 Aufnahmen. In dem sehr stark besetzten Teilnehmerfeld belegte Thomas Wildförster als bester Deutscher den siebten Platz.

Turniermodus 
Gespielt wurde in drei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 150 Punkte.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Platzierungsspiele

KO-Runde

Abschlusstabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1986
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung im Kreis Coesfeld
Sport (Dülmen)